Hillingdon (borough), een borough in de Britse hoofdstad Londen
 Hillingdon (metrostation), een station van de metro van Londen